De African Cup of Nations 1992 was de achttiende editie van de Afrika Cup, het kampioenschap voor nationale voetbalelftallen. Het vond van 12 tot en met 26 januari plaats in Senegal. Er werd gespeeld in de steden Dakar en Ziguinchor. Voor het eerst namen er twaalf landen aan de eindronde deel en werd de kwartfinale gespeeld. Senegal (gastland) en Algerije (titelverdediger) waren automatisch geplaatst voor de eindronde.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen

Scheidsrechters

Speelsteden

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
4 doelpunten
  Rashidi Yekini

3 doelpunten
  Abedi Pelé

2 doelpunten

1 doelpunt

1992
Voetbal in 1992
Voetbal in Senegal
Sportevenement in Senegal
Sport in Dakar